Stazione di Cosenza Vaglio Lise – stazione ferroviaria di Cosenza, attivata nel 1987
Stazione di Cosenza – stazione ferroviaria di Cosenza attivata nel 1877 e soppressa nel 1987
Stazione di Cosenza – stazione ferroviaria di Cosenza attivata nel 1916 e dismessa nel 1989